DA-08 — двухкоординатный корабельный радар дальнего обзора производства голландской компании Thales Nederland BV. По основным параметрам, за исключением рабочего диапазона частот, аналогичен радару LW-08 той же фирмы.

Производится в двух вариантах, различающихся алгоритмами обработки сигнала: MTI () и FFT (). Вариант MTI двухлучевой, с двумя облучателями, предназначен для дальнего обзора. Вариант FFT однолучевой, рассчитан на средний радиус сканирования.

Антенна представляет собой рупорный облучатель с параболическим отражателем. Масса антенны — 1100 кг. Для установки на кораблях антенна стабилизирована либо гидравлической системой (модификация LS), либо электромеханически (модификация S).

Дальность обнаружения цели с ЭПР 2 м² составляет 210 км.

Установки на кораблях 

  Авианосец «Вейнтисинко де Майо» (1970-е годы, модернизация)
  Эскадренные миноносцы типа «Альмиранте Браун» (1980)
  Фрегаты типа «Бремен» (1970-е)
  Фрегаты типа FS-1500 (1983)
  Эскадренные миноносцы типа «Ирокез» (модернизация)
  Фрегаты типа «Васко да Гама»
  Фрегаты типа «Явуз»
  Фрегаты типа «Гидра»
  Эскадренные миноносцы типа «Квангэтхо Тэван»
  Фрегаты типа «Нитерой» (модернизация)
 
  Фрегаты типа 21 (модернизация)
  Эскадренные миноносцы типа «Гиринг» (модернизация)

Примечания

Ссылки
 DA08 – Archived 02/2003 .

Корабельные радиолокационные станции Нидерландов
Военная продукция Thales